Сале́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Саленко Олег Анатолійович — український та російський футболіст.
 Саленко Олександр Федорович — професор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко